Rice kan verwijzen naar de volgende personen
 Condoleezza Rice, de voormalige minister van Buitenlandse zaken van de Verenigde Staten.
 Anne Rice, een Amerikaanse schrijfster.
 Damien Rice, een Ierse songwriter.
 David Rice Atchison, een Amerikaans politicus uit de negentiende eeuw.
 Edgar Rice Burroughs, een Amerikaanse schrijver.
 Edwin Rice, Amerikaans elektrotechnicus.
 Elizabeth Rice, een Amerikaanse actrice.
 Tim Rice, een Britse songwriter.
 Tim Rice-Oxley, lid van de Britse band Keane.
Rice kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Rice County (Kansas)
 Rice Lake (Minnesota), een county in Minnesota.
 Rice County (Minnesota), een ander county in Minnesota.
 Rice (Minnesota), een plaats in Rice County.
 Rice (Texas), een plaats in Texas.
 Rice Lake (Wisconsin), een stad in Wisconsin.
Rice kan ook verwijzen naar:
 De Stelling van Rice.
 Het Engelse woord voor rijst.
 Het tijdschrift Rice, een wetenschappelijk tijdschrift over de rijstteelt.